Ла́голово () — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области. Административный центр Лаголовского сельского поселения.

История 
На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается деревня .

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, она обозначена как .

Обозначена на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года, А. М. Вильбрехта, как деревня Лаголева.

На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Военно-топографического депо Главного штаба 1817 года, упомянута деревня Наглова из 25 дворов.

Деревня Лаголова (Наглова) из 18 дворов, упоминается на «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга» Ф. Ф. Шуберта 1831 года.

ЛАГАЛОВА — деревня принадлежит ведомству Красносельской удельной конторы, число жителей по ревизии: 56 м. п., 54 ж. п. (1838 год)

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она учитывалась, как две деревни: 
 Laakala (Лагалова), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-эвремейсов — 47 м. п., 45 ж. п., ингерманландцев-савакотов — 7 м. п., 3 ж. п., всего 102 человека
 Kirppula (Кирпуны), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-эвремейсов — 31 м. п., 32 ж. п., всего 63 человека

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в 1860 году деревня Лагола насчитывала 16 дворов.

ЛАГОЛА — деревня Ораниенбаумского дворцового ведомства при колодце, по левую сторону шоссе из С. Петербурга в Нарву, в 25 верстах от Царского Села, число дворов — 15, число жителей: 36 м. п., 45 ж. п. 
ЛАКОЛОВО (КИРПУНЫ) — деревня удельная при колодце, там же, число дворов — 5, число жителей: 28 м. п., 32 ж. п. (1862 год)

В 1876 году в деревне открылась первая школа. Учителем в ней работал В. Куйванен.

В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, деревня Наглова насчитывала 6 дворов, а смежные ей Лагола — 23 и Кирпуны 15 крестьянских дворов. Сборник же Центрального статистического комитета описывал их так:

ЛАГОЛА (УЛИПЕДА) — деревня бывшая удельная, дворов — 21, жителей — 116; лавка.
ЛОКОВАЛА (КИРПУНЫ) — деревня бывшая удельная, дворов — 14, жителей — 76; лавка. (1885 год).

В XIX — начале XX века она административно относилась Дудергофской волости 3-го стана Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии.

К 1913 году количество дворов не изменилось.

С 1917 по 1923 год деревня Лаголово входила в состав Лаголовского сельсовета Дудергофской волости Детскосельского уезда.

С 1923 года, в составе Красносельской волости Гатчинского уезда.

С 1924 года, в составе Дудергофского сельсовета.

С 1926 года, вновь в составе Дудергофского сельсовета.

С 1927 года, в составе Урицкого района.

С 1928 года, в составе Русско-Высоцкого сельсовета. В 1928 году население деревни Лаголово составляло 265 человек.

С 1930 года, в составе Ленинградского Пригородного района.

По данным 1933 года деревня называлась Лаголово и входила в состав Русско-Высоцкого сельсовета Ленинградского Пригородного района.

С 1936 года, в составе Красносельского района.

Согласно топографической карте 1939 года деревня называлась Лагола и насчитывала 39 дворов.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 21 января 1944 года.

С 1955 года, в составе Ломоносовского района.

С 1963 года, в составе Гатчинского района.

С 1965 года, вновь в составе Ломоносовского района. В 1965 году население деревни Лаголово составляло 717 человек.

По данным 1966 года населённый пункт назывался посёлок совхоза Лаголово и находился в составе Руссковысоцкого сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов в состав Русско-Высоцкого сельсовета Ломоносовского района входила деревня Лаголово, в ней располагалась птицефабрика «Лаголово».

В 1997 году в деревне Лаголово Русско-Высоцкой волости проживали 3825 человек, в 2002 году — 3592 человека (русские — 89 %).

В 2007 году деревня Лаголово являлась административным центром Лаголовского сельского поселения, количество жителей — 3702 человека.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района на автодороге  () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией) «Нарва».

Расстояние до села Русско-Высоцкое — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Красное Село — 5 км.

Демография

Инфраструктура 
Жилая застройка в деревне Лаголово представлена пятиэтажными кирпичными домами, четырех и пятиэтажными блочными домами, малоэтажными индивидуальными домами, идёт строительство высотных домов.

В деревне имеются школа, детский сад, музыкальная школа, Дом культуры, отделение связи, семь магазинов, сетевые магазины, магазин бытовой химии, амбулатория, футбольное поле, парикмахерская, салон красоты.

Транспорт 
Непосредственно в самой деревне осуществляется автобусное сообщение по маршрутам:

Так же есть маршруты проходящие по Кингисеппскому шоссе:

Предприятия и организации 
 Отделение почтовой связи № 188517
 ЗАО «Птицефабрика Лаголово»
 Магазин «Уют»
 Магазин «Изумруд»
 Магазин «Радуга»
 Сетевые магазины:
 «Семишагофф»
 «Магнит»
 Мебельная фабрика «АВС»
 ЗАО «КСИЛ»
 ООО «Вэлл Телеком»
 ООО «Петрокартон»
 Музыкальная школа
 ДЮСШ
 Дом культуры
 МБУ «Надежда»
 Кондитерская «Гранат»
 Аттестационный центр «НАКС-Ленинградская область»

Улицы 
Артековская, Детская, Западная, Ленинградская, Октябрьская, Парковая, Полевая, Садовая, Советская, Фабричная, Южная

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации «МА МО Лаголовское СП»

Населённые пункты Ломоносовского района (Ленинградская область)